Митрополи́т Ирине́й (, в миру Йоан Попа, ; 16 ноября 1957, село Cпину, коммуна Перишани, жудец Вылча) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Крайовский и митрополит Олтенийский.

Биография 
Родился 16 ноября 1957 года в селе Спину в коммуне Перишани, жудец Вылча, в семье Георге и Марии, получив при крещении имя Йоан.

По окончании школы в Перишани, в 1974 году поступил в братию Монастыря Фрэсиней, где был пострижен в монашество с именем Ириней в честь Иринея Лионского. С 1975 по 1980 году обучался в духовной семинарии святителя Григория Богослова в Крайове. В 1981 году поступил в богословский институт в Бухаресте, который окончил в 1985 году со званием лиценциата богословия, защитив диссертацию «Богопознание и понятие „эпектаз“ у святого Григория Нисского».

После окончания факультета он был пострижен монашество в Монастыре Фрэсины в 1985 году, а затем рукоположен иеродиакона (1985) и иеромонаха (1986).

В 1985—1986 годы продолжил обучение в том же институте по программе докторантского курса с специализацией по патрологии, подготовив диссертацию «Религиозная политика императора Юстиниана» (Politica religioasă a Impăratului Iustinian).

В 1986 году поступил в докторантуру в Свято-Сергиевский православный богословский институт со специализацией по догматике. Одновременно, в течение 1986—1987 годов, прошёл курс французского языка и литературы на факультете словесности в Гренобле. В 1989—1990 годах прошёл курс английского языка в Лондоне. В 1990 году защитил докторскую диссертацию: «Лицо и общение лиц в богословии святого Василия Великого» (La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand) и получил степень доктора богословия с отличием. После этого состоял профессором всемирной церковной истории в Свято-Сергиевском богословском институте. В 1990—1991 годах окончил курсы библейской археологии в Экуменическом институте Тунтур в Иерусалиме, будучи одновременно преподавателем всеобщей церковной истории в Свято-Сергиевском институте.

6 сентября 1991 года решением Священного Синода Румынской православной был избран викарием Рымникской епархии с титлом «Слатининский». 6 октября того же года состоялась его епископская хиротония.

С 1991 по 1994 год — профессор истории византийской культуры и цивилизации на богословском факультете Крайовского университета. С 1994 по 1997 год был профессором догматического и нравственного богословия того же факультета. В 1997 году стал титулярным профессором кафедры догматического богословия на том же факультете. В 1999—2001 годы являлся профессором нравственного богословия на богословском факультете в Универсиете им. Лучиан Благи в Сибиу.

С 2000 года служил референтом по религиозным учебникам в составе Богословско-литургической комиссии Священного Синода Румынской православной церкви. С 2003 года состоял секретарём Синодальной комиссии Румынского Патриархата по канонизации румынских святых.

В 2002—2005 годах обучался в докторантуре юридического факультета имени Николая Титулеску Крайовского факультета со специализацией по гражданскому праву, где в 2005 году с отличием защитил диссертацию «Связь между христианскими нравственными правилами и юридическими нормами», получил степень доктора гражданского права.

В 2003 году назначен секретарём Комиссии по канонизации святых Румынской Патриархии.

С 2004 по 2008 год заведовал кафедрой богословского факультета в Университете Крайовы. С 24 января 2008 года декан факультета православного богословия Университета Крайовы.

8 июля 2008 года Священным Синодом Румынской Православной Церкви был избран на должность архиепископа Крайковского и митрополита Олтенского, получив во втором туре голосования 24 голосов. Его соперником был епископ Плоештский Викентий (Грифони), набравший 22 голоса. 27 июля 2008 года в митрополитском Соборе Святого Димитрия в Крайове состоялась интронизация, которую возглавил патриарх Румынский Даниил, который до этого временно управлял Олтенской митрополией. В этом мероприятии приняли участие президент Румынии Траян Бэсеску, председатель Социал-демократической партии Мирча Джоанэ, представители центральных и местных властей, а также члены Священного Синода Румынской православной церкви.

В 2009 году был избран в Центральный комитет Конференции европейских церквей в Лионе.

Публикации 

 La Personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand (Thèse pour doctorat). — Paris, 1991. — 570 p.
 Un mistic al vremurilor noastre: Sfântul Calinic al Râmnicului. — Râmnicu Vâlcea, 1993
 Convorbiri despre Sfânta Spovedanie. — București: Ed. Ramida, 1996 (совм. c Михаем Радулеску)
 Antim Ivireanul: Învăţător, scriitor, personaj. — București: Ed. Ramida, 1997 (совм. c Михаем Радулеску)
 Preoţi în cătuşe. — București, 1997 (совм. c Михаем Радулеску)
 Mistica rugăciunii inimii. — București: Ed. Ramida, 1998
 Experienţe mistice la Părinţii orientali. — București: Ed. Universitaria, 2002
 Înger în trup și om dumnezeiesc. Sfântul Ioan Gură de Aur despre Sfântul Apostol Pavel. — București, 1998
 Iisus Hristos sau Logosul înomenit. — București: Ed. România Creștină, 1999
 Omul — fiinţă spre îndumnezeire. — Alba-Iulia: Ed. Arhiepiscopiei de Alba Iulia, 2000
 În duhul Sfinţeniei lui Hristos. — Craiova: Ed. Universitaria, 2001
 Experienţe mistice la Părinţii orientali. — Craiova: Ed. Universitaria, 2002
 L'Église: Communion des hommes dans la Sainte Trinité. — Craiova: Ed. Universitaria, 2003
 Le Mistère de la Sainte Trinité dans la communion des Personnes. — Craiova: Ed. Universitaria, 2003
 Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac. — Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 2010
 La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand. — Bucharest: Les Editions Basilica du Patriarchat Roumain, 2011.
 Mistice la Părinții Orientali, vol. II. — Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 2012. — 661 p.
 Iconomia plinirii vremilor lisus Hristos. — Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 2013. — 934 p.
 Ca toute să fie reunite Hristos. — Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 2014. — 1200 p.
 Astepand pe Cel ce este si Cel ce va veni, Atotțiitorul. — Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 2016. — 1880 p.

 Har şi libertate Pateric // Ortodoxia 1987. — № 4
 Doctrina despre Duh la Atanasie cel Mare // Ortodoxia. 1987. — № 3
 Biserica şi rolul ei timpul împăratului Constantin cel Mare // Renaşterea, 1994. — № 3-4
 Rațional şi irațional in mistica ortodoxă // Renaşterea. 1994. — № 1-2
 Naşterea Mântuitorului lisus Hristos, inceputul împărăției lui Dumnezeu pe pămâni // Renaşterea. 1994. — № 1-2
 Icoana fereastră spre absolut // Renaşterea, nr. 1-2 / 1994
 Colindatul la români // Renaşterea, nr. 3-4/1994.
 Invatatura bisericească a Vlădicii Antim Ivireanul // Lumina Lumii, nr. 5/1995.
 Dimensiunea ecclezială a monahismului la Sfântul loan Casian // Renaşterea, nr, 4-5/1995.
 Cult şi rugăciune in opera Sfântului Antim Ivireanul // Lumina Lumii, nr. 5/1996.
 Necesitatea predicii şi valoarea predicatorului // Renaşterea, nr. 10/1996.
 Taina credintei in Dumnezeu intru Duhul de la «transcendență către evidență» // Analele Universității din Craiova, Seria Teologie, nr. 1/1996.
 Infinitul divin, fundament al teologiei mistice in teologia Sfantului Grigorie de Nyssa // Analele Universității din Craiova, Seria Teologie, nr. 1/1996.
 Monahismul ortodox lupta pentru apărarea Sfintelor icoane // Analele Universității din Craiova. Seria Teologie, nr. 2/1997.
 Dreptul moral universal — instrument al divine // Analele Universității din Craiova, Seria Teologie, nr. 3/1998.
 Duhovnicia in lumina canoanelor Bisericii Ortodoxe // Renaşterea, nr. 10/1999.
 Concretism şi antropomorfism religios în gândirea țăranului român // Renaşterea civilizației rurale româneşti, nr. 1/1999.
 Experienta Duhului pe pământ românesc // Analele Universității din Craiova, Seria Teologie, nr. 5/1999.
 Experienta realitatii euharistice ca trup al Fiului lui Dumnezeu Inomenit dupa Sfantul Chiril al Alexandriei // Mitropolia Olteniei, 2001. — № 5-6
 Theologie et connaissance de Dieu // Analele Universității din Craiova, Seria Teologie, nr. 7/2001.
 Cunoasterea contemplativa a lui Dumnezeu in iubire spre vederea eshatologica, Analele Universitatii din Craiova, seria teologie, 7 / 2001
 Contemplaţie şi cunoaştere ca depăşire a materialităţii lucrulilor în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul // Analele Universităţii din Craiova. Ser. Teologie. 2002. — № 9
 Identitatea metafizica a credintei // vol. Teologie si Stiinte naturale, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 Discursul despre adevar si cunoastere in descoperirea epistemologica a Duhului Sfant // vol. Teologie si Stiinte naturale, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 Creation, oeuvre de la Sainte Trinite destinee a la deification // vol. Science and Religion Dialogues, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 La ressemblance et l’image de Dieu developpees dans la communion // vol. Science and Religion Dialogues, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 Cunoasterea duhovniceasca a ratiunii lumii, raspuns la intrebarile omului contemporan // vol. Buletinul centrului pentru dialog intre stiinte si teologie, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 Cunoasterea filozofico — religioasa si experienta mistica in viata si opera lui Origen // Buletinul centrului pentru dialog intre stiinte si teologie, Craiova, 2002
 Unirea principatelor de la 1859, in contextul european // Mitropolia Olteniei, 5-8 / 2002.
 Relatia dintre credinta si cunoastere in taina vederii lui Dumnezeu // Mitropolia Olteniei 9-12 / 2002.
 Logos, rationalitate si inaintare mistica in teologia Sfantului Maxim Marturisitorul // Altarul Banatului, 10-12 / 2002.
 Martiriul sau experienta mortii si invierii in Hristos // Analele Universitatii din Craiova, seria teologie, 9 / 2002.
 Omul creat dupa chipul lui Dumnezeu, intre posibilitatea asemanarii si catastrofa caderii // Mitropolia Olteniei, 1-4 / 2003.
 Vindecarea omului de pacat si suferinta si indumnezeirea lui prin Hristos // Mitropolia Olteniei, 5-8 / 2003.
 Complexitatea si bogatia teologica a invataturii despre Sfantul Duh in gandirea Sfantului Apostol Pavel // Analele Universitatii din Craiova seria Teologie, Anul VIII, nr. 11 / 2003.
 Fundamentele crestine si necesitatea morala a dreptului european // acte ale colocviului «Ortodoxia parte integranta din spiritualitatea si cultura europeana», Ed. Manastirea Constantin Brancoveanu, Sambata de Sus, 2004.
 Prezenta Sfantului Duh in viata si opera Sfantului Antonie cel Mare // Mitropolia Olteniei nr. 5-8, 2004.
 Omul si relatia sa cu Dumnezeu in gandirea teologica a Parintelui Dumitru Staniloae // Buletinul centrului pentru dialog intre stiinte si teologie, Craiova, 2 / 2004
 Omul si dimensiunea lui duhovniceasca in gandirea si experienta mistica a Sfantului Antonie cel Mare // Mitropolia Olteniei nr. 9-12, 2004.
 Consideratii privind complemetaritatea si coresponsabilitatea dintre preceptele morale si normele juridice // Revista de studii Juridice, Craiova, Nr. 31, 2004.
 Aspecte privind deosebirile esentiale si formale dintre preceptele morale si normele juridice // Revista de studii Juridice, Craiova, Nr. 31, 2004.
 Consideraţii privind complemetaritatea şi coresponsabilitatea dintre preceptele morale şi normele juridice // Revista de studii Juriduce. — Craiova, 2004. — № 31
 Aspecte privind deosebirile esenţiale şi formale dintre preceptele morale şi normele juridice // Revista de studii Juriduce. — Craiova, 2004. — № 31
 L’Incarnation du Fils de Dieu et la Restauration de l’homme dans la communion avec Dieu // Analele Universitatii din Craiova, seria teologie, Anul IX, Nr. 12, 2004. — pp. 334—368.
 Cuviosul Paisie, isihastul de la Sihastria Neamtului // volumul Parintele Paisie Olaru, povatuitorul spre poarta raiului. — Iasi: Ed. Trinitas, 2005.
 Experienta comuniunii prin cunoasterea spirituala intru dobandirea indumnezeirii la Sfantul Vasile cel Mare // Mitropolia Olteniei nr. 5-8, 2005. — pp. 5-25.
 Sensul apofatic si rationalitatea mai presus de ratiune a dogmelor bisericii // Mitropolia Olteniei nr. 9-12, 2005. — pp. 19-30.
 Experienta comuniunii prin cunoastere spirituala intru dobandirea indumnezeirii la Sfantul Vasile cel Mare // Analele Universitatii din Craiova, seria teologie, Anul X, Nr. 14, 2005. — pp. 122—146.
 Teologia iconomiei in preocuparile hristologice a unor teologi contemporani // Teologia Dogmatica Ortodoxa la inceputul celui de al III lea mileniu, Colocviul National de Teologie Dogmatica Arad 2006, Ed. Centrul de Studii Teologice — Istorice si de Prognoza pastoral — misionara al Facultatii de Teologie Ortodoxa din Arad, Arad, 2006. — pp. 8-59.
 Arhetipul proprietatii in Biblie, consideratii despre lume ca proprietate a lui Dumnezeu, in actele colocviului Administratia Publica in Spatiul European — Prezent si Perspectiva, Ed. Universitaria, Craiova, 2006.
 Vanzatorii de apocalipse ratacite sau slujitorii inconstienti ai lui Antihrist 666, in Omagiu profesorului Nicolae Dura la 60 de ani, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanta, 2006.
 Cunoastere si indumnezeire prin Hristos in Duhul Sfant in mistica ortodoxa, Colocviu National de Teologie Dogmatica Arad 2006, Ed. Centrul de Studii Teologice — Istorice si de Prognoza pastoral — misionara al Facultatii de Teologie Ortodoxa din Arad. — Arad, 2007
 Hristos cel rastignit si inviat, centrul iconomiei mantuirii in trairea si cugetarea Sfantului Apostol Pavel // in omagiu Mitropolitului Laurentiu Streza, Sibiu 2007
 Epectaza ca experienta mistica intru nesfarsita adancire in Dumnezeu la Sfantul Grigorie de Nyssa // Mitropolia Olteniei, anul LIX, nr. 5-8/2007. — pp. 7-34
 Pledoarie pentru un Drept moral european // Mitropolia Olteniei, anul LIX, nr. 1-4/2007. — pp. 58 — 88.
 Dreptul natural viziunea moral juridică a personalităților europene // Mitropolia Olteniei, anul LIX, nr. 9-12 / 2007. — pp. 51—93.
 Persoana şi lucrarea lisus Hristos opera părintelui Dumitru Stăniloae // Mitropolia Olteniei, anul LX, nr. 1-4 / 2008. — pp. 165—219.
 Hristos înviat ca lumea să aibă speranță viață veşnică // rev. Clipa, nr. 6, mai 2009.
 Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu Maico vieții noastre // Mitropolia Olteniei, anul LXI, nr. I-4/2009. — pp. 7-31.
 Teologie iconomie Intruparea Fiului lui Dumnezeu // Mitropolia Olteniei, anul LXI, nr. 5-8/2009. — pp. 7-30.
 Hristologia şi a Sinodului al V-lea Ecumenic // Mitropolia Olteniei, anul LXI, nr, 9-12/2009. — pp. 7-31.
 Învăţătura hristologică a Sfintei Biserici Ortodoxe după Sinodul V Ecumenic // Mitropolia Olteniei, anul LXII, nr.1-4/2010. — pp. 7-28.
 Hristologia Sfäntului Maxim Mărturisitorul // Mitropolia Olteniei, anul LXII, nr. 5-8/2010. — pp. 7-38.
 Gândirea hristologică a Ioan Damaschin şi a Teodor Studitul // Mitropolia Olteniei, anul LXII, Logosul — centrul vieții al istoriei care omul şi cosmosul işi au finalitatea, Mitropolia Olteniei, anul LXIII, nr. 1-4/2011. — pp. 7-27.
 Responsabilitatea episcopului față de harul arhieriei sale față de săi // Mitropolia Olteniei, anul LXII, nr. 5-8/2011. — pp. 7-20.
 Heilige Trinitat Das Mysterium Vollkommener Gemeinschaft unterschiedlicher Person // Journal of Orthodox Theology, I: 2011. — pp. 71-80.
 The Holy Trinity The mystery ofperfect communion of distinct persons // Journal of Orthodox Theology, 2011. pp. 71-80.
 Metropolitan, Nationalism and Orthodoxy in Father Dumitru Stăniloae’s Thinking // Just Peace Orthodox Perspectives, Geneva, 2012. — pp. 13-24.
 Fiul lui Dumnezeu înomenit pentru noi şi ne vindecă de afectele firii noastre deschizându-ne în Tatăl oceanul infinit de viață iubire // Mitropolia Olteniei, anul LXIII, Valoarea şi îndreptării noastre consecințele mantuitoare ale unirii ipostatice a celor două firi ale Logosului înomenit // Mitropolia Olteniei, anul LXIV, nr. 1-4/2012. — pp. 9-25.
 Essence et Personnes dans la Sainte Trinite chez Saint Basile le Grand // Mitropolia Olteniei, anul LXIV, nr. 5-8/2012. — pp. 9-22.
 Dogmele şi mărturisirile de credință ale Bisericii — sensul raționalitatea lor mai presus de rațiune // Mitropolia Olteniei, anul LXIV, nr. 9-12/2012. — pp. 9-26.
 Fiul lui Dumnezeu deşertarea de Sine lucrarea dumnezeirii Sale 13, indumnezeirea oamenilor // Mitropolia Olteniei, anul LXV, nr. 1-4/2013. — pp. 9-56.
 Eshatologia loan Evanghelistul Darul vieții primit incă din această viață cerurilor // Mitropolia Olteniei, anul L. XVI, nr. 5-8/2013. — pp. 7-59.
 Sfântul Calinic — Model de viață în Hristos // Mitropolia Olteniei, anul LXVI, nr. 5-8/2013. — pp. 271—283.
 Impărăția lui Dumnezeu Sfânta Scriptură dimensiunea ei hristologică, soteriologică eshatologică // Mitropolia Olteniei, anul LXVII, nr. 9-12/2013. — pp. 9-69.
 Valoarea îndreptării noastre reflectată consecințele ale unirii ipostatice a celor două firi ale Logosului înomenit // Revista Epifania nr. 24/martie-mai 2013. — p. 36-45, ISSN 2065-3794
 Părintele Ghelasie, un chip duhovnicese la hotarul întâlnirilor semnificative // Revista Epifania nr. 25/iunie-august 2013. — p. 113—116
 Omul după chipul nemuritor al lui Dumnezeu este făcut in timp veşnicie // Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2014. — pp. 14-47.
 Mântuitorul lisus Hristos, începutul sfärşitul, Cel va veni judece vii şi morții // Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2014. — pp. 9-33.
 Trăirea eshatologică a morții Invierii Mântuitorului în Biserică prin Sfintele Taine // Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2014. — pp. 35-74.
 Perspectiva eshatologică a timpului oamenilor contextul veşniciei din punct de vedere ortodox // Mitropolia Olteniei nr. 1-4/2015. — p. 34-64.
 Starea sufletelor după moarte raport cu evenimentul invierii universale. Diferite concepții cu privire la viața moarte: milenarismul sau hiliasmul // Mitropolia Olteniei nr. 5-8/2015. — p. 9-28.
 Biserica se roagă pentru toți oamenii, vii adormiți, temeiul acestor rugăciuni fiind iubirea şi porunca Mântuitorului Hristos // Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2015. — p. 32-50.
 Predică la Buna Vestire // Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2015, р. 227—281.
 Cuvânt de învățătura de la Duminica a XVIII-a de după Rusalii: Lucrarea Cuvântului dumnezeiese inlăuntrul nostru // Ediția de Oltenia a Ziarului Lumina, 28 septembrie 2015. — p. 8.
 The Incarnated and Eucharistic Son of God in the Thinking of Saint Cyril of Alexandria and Nestorius // Special Issue of Mitropolia Olteniei, Saint Cyril of Alexandria, nr. 1/2015. — pp. 9-21.
 The religious knowledge and mystical experience by Origen // Studia Teologiczno-Historyczne, Slaska Opolskiego, nr. 35/2015. — p. 1-16.

 Antonie de Suroj Școala rugăciunii. Introducere și traducere din engleză. — București: Ed. Adonai, 1994
 John Dunlop Starețul Ambrozie de la Optina. Introducere și traducere din engleză și rusă. — București: Ed. Adonai, 1994
 Starețul Sofronie Mistica vederii lui Dumnezeu. Introducere și traducere din rusă și franceză. — București: Ed. Adonai, 1995
 Paul Evdokimov Ortodoxia. Introducere și traducere din limba franceză. — București: Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1996
 Sf. Ioan Gură de Aur Omilii și cuvântări. Introducere și traducere din greacă. — Râmnicu Vâlcea: Ed. Episcopiei Râmnicului, 1995
 Sf. Ioan Gură de Aur Din ospățul Stăpânului. Cuvântări și discursuri. Traducere din limba greacă. — București: Ed. Adonai, 1995
 Sf. Ioan Gură de Aur Dascălul pocăinței. Cuvântări despre pocăință. Introducere și traducere din greacă. — Râmnicu Vâlcea: Ed. Episcopiei Râmnicului, 1996

Примечания 

Митрополиты Олтенские
Выпускники Свято-Сергиевского богословского института
Богословы Румынии